Чемпионат Эстонии по баскетболу среди женщин () — турнир среди эстонских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1991 году, чемпионками которого стала команда «Майнор Меелис» из Таллина. Больше всего титулов — 11 на счету команды Таллинского университета. В высшем дивизионе «Meistriliiga» как правило играло 4 — 6 команд.

С сезона 2012/13 пять лучших клубов: «Эклекс» (Таллин), «Таллинна Юликоол» (Таллин), «Аудентес СГ/Ноортекоондис» (Таллин), «Тарту Юликоол» (Тарту) и «АмЕст» (Рапла) вошли в объединенную лигу с латвийскими командами «Лат-Эст ВБС», по окончании которой 4 лучшие команды Эстонии, по системе плей-офф, разыгрывают титул чемпиона Эстонии. В сезоне 2017/18 титул не разыгрывался.

Победители

Достижения клубов

Примечания

См. также 
 Чемпионат Эстонии по баскетболу

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации баскетбола Эстонии 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Баскетбол в Эстонии